Киселёвка — село в составе Живайкинского сельского поселения Барышского района Ульяновской области.

География 
Находится на правом берегу реки Сызранка на расстоянии примерно 18 километров на юг-юго-восток по прямой от районного центра города Барыш.

История
В 1780 году, при создании Симбирского наместничества, деревня Киселевка, при ключе Мочилищах, помещичьих крестьян, вошла в состав Канадейского уезда.

В 1913 году в селе было 111 дворов и 689 жителей, церковь и школа. В 1990-е годы работал  СПК «Киселёвский». .

Население
Население составляло 345 человек (русские 53%, мордва 41%) в 2002 году, 282 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Барышского района